Bérégost est une ville fictive située sur la Côte des Épées à l’ouest de Féerune, dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés, du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Description 
Bérégost est mi-chemin sur la voie côtière entre la Porte de Baldur et Amn. En 1368 CV, le gouvernement officiel Bérégost est un conseil municipal composé de cinq membres, mais en réalité la ville est gouvernée par Kelddath Ormlyr, qui est aussi le grand prêtre de la Chanson du Temple du Matin, le plus important temple de Bérégost, dédié à Lathandre. Il devient le véritable dirigeant de la ville en 1372 CV. De nombreuses caravanes marchandes font escale à Bérégost et en 1368 CV on recense une taverne et trois auberges.

Histoire 
Bérégost a été fondée autour d'une école de magie dirigée par le sorcier Ulcaster aux alentours des années 1000 CV. Des sorciers du Calimshan brûlèrent cette même école en 1372 CV. Les ruines de l'école se trouvent à l'est de la ville et sont gardées par les prêtres de Lathandre.

Commerce 
Bérégost, située à proximité de la voie côtière, est une étape pour les voyageurs qui longent la Côte des Épées. Bérégost est à environ une journée à cheval en direction du sud de la jonction entre la Voie du Lion et la Voie Côtière.

Lieux d’intérêt 
 La Chanson du Temple du Matin : en 1368 CV c’est le plus grand temple de Bérégost, il est dédié à Lathandre et domine la ville.
 Le Magicien Ardent : En 1368 CV est la seule taverne de Bérégost.

Jeu vidéo 
La ville de Bérégost se visite dans le jeu Baldur's Gate.

Ville des Royaumes oubliés